JGO est un sigle qui peut signifier :
 Jupiter Ganymede Orbiter, une mission spatiale vers Jupiter proposée par l'Agence spatiale européenne.

JGO est un code qui peut signifier :
 .

Code